«Ceremonials» () — другий студійний альбом британського інді-гурту Florence and the Machine. В Британії реліз відбувся 28 жовтня 2011.

Список пісень

Розширене видання

Чарти

Примітки

Посилання 
 

Альбоми Florence and the Machine
Альбоми Island Records
Англомовні музичні альбоми